Джошуа Кристофер Бренер (; род. 29 сентября 1984, Хьюстон, Техас, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям в сериале «Кремниевая долина» и в фильме «Кадры».

Биография 
Джош Бренер родился и вырос в городе Хьюстоне и впервые вышел на сцену в возрасте двенадцати лет (в школьных постановках). Джош учился в колледже Гарварда, окончил университет с отличием.

Джош Бренер снялся в роли офисного работника в клипе Fall Out Boy «Champion»/

Фильмография

Примечания

Ссылки